Funza kan syfta på:

Colombia 

 Funza (kommun), Cundinamarca, 
 Funza (ort), Cundinamarca,